Diksnavelzaadkraker
 Grootsnavelzaadkraker
 Nicaraguaanse zaadkraker
 Zwartkopzaadkraker
 Zwartsnavelzaadkraker